Герга:

 Герга — село в Каякентском районе Дагестана.
 Герга — село в Сергокалинском районе Дагестана, упразднено в 1947 г.
 Герга — с 1944 по 1958 г. название села Кошкельды Гудермесского района Чечни.
 Герга, Ли (род. 1949) — американский поэт-хайдзин.